Szerdahelyi István (1924–1987) nyelvész, eszperantista
Szerdahelyi István (1934–2017) esztéta, irodalomtörténész
Szerdahelyi István diplomata